El término Atlántico puede significar:

Atlántico (periodo), período geológico.
Atlántico Diario, periódico regional de la ciudad de Vigo (España).
Atlántico Medio de Estados Unidos, región censal de dicho país de Norteamérica.
Atlántico Sur de Estados Unidos, región censal de dicho país de Norteamérica.
Autopista del Atlántico, autopista situada en la comunidad de Galicia (España).
Banco Atlántico, antiguo banco absobido por el actual Banco Sabadell.
Batalla del Atlántico, una batalla durante la Segunda Guerra Mundial.
Departamento Atlántico (Argentina), departamento de la provincia de Chubut, Argentina.
Departamento de Atlantique (Atlántico), uno de los 12 departamentos de Benín.
Departamento del Atlántico, uno de los 32 departamentos de Colombia.
Jardín Botánico Atlántico, un jardín botánico en Gijón, España.
Océano Atlántico, uno de los océanos que cubren el planeta Tierra.
Tiempo del Atlántico, región geográfica que corresponde al huso horario UTC-4.
Travesía del Atlántico, viaje por mar o aire a través del océano Atlántico.
Universidad del Atlántico, una universidad colombiana.

 y para atlántico (adjetivo)